Awerbach ist der Familienname folgender Personen: 

 Ida Leonidowna Awerbach (1905–1938), sowjetische Anwältin, Ehefrau Genrich Jagodas
 Ilja Alexandrowitsch Awerbach (1934–1986), sowjetischer Filmregisseur
 Juri Lwowitsch Awerbach (1922–2022), russischer Schachmeister und -funktionär
 Leopold Leonidowitsch Awerbach (1903–1937), russischer Literaturkritiker
 Michail Iossifowitsch Awerbach (1872–1944), russischer Augenarzt